

Persone
 Brooks Agnew (...) – fisico e scrittore statunitense
 Chloë Agnew (1989) – cantante irlandese
 Frederick Agnew Gill (1873-1938) – giocatore di polo britannico
 Geraldine Margaret Agnew-Somerville (1967) – attrice irlandese
 Gilbert Agnew Hunt Jr (1916-2008) – tennista e matematico statunitense
 Jamal Agnew (1995) – giocatore di football americano statunitense
 Ray Agnew, propr. Raymond Mitchell Agnew Jr. (1967) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Rikk Agnew, propr. Richard Francis Agnew Jr. (1958) – chitarrista statunitense
 Spiro Agnew, nato Spiros Anagnostopoulos (1918-1996) – politico statunitense
 Stuart Agnew (1949) – politico britannico
 William Gladstone Agnew (1898-1960) – ufficiale inglese

Altro
 Clan Agnew – famiglia scozzese